Massac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Massac (Aude) im Département Aude
 Massac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
 Massac-Séran im Département Tarn

in den Vereinigten Staaten:
 Massac (Kentucky)

Siehe auch: Masak